Dmytro Čumak – schermidore ucraino
 Dmytro Čumak – sollevatore ucraino
 Jevhen Čumak – calciatore ucraino